Едж може да се отнася за:
 Дейв „Едж“ Евънс (р. 1961), английски музикант
 Томас Едж (1587 – 1624), английски изследовател
 Форд Едж, модел леки автомобили
 Едж – остров в архипелага Шпицберген